Il termine spezzata, si può riferire:

in geometria alla linea spezzata;
in nautica alla spezzata, metodo di tracciamento di rotta secondo l'ortodromia.